Ольховское — название населённых пунктов.

 Ольховское — исчезнувшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.
 Ольховское — село в Валковском районе Харьковской области Украины.

См. также